Триколор:

 ЖК «Триколор» — комплекс жилых небоскрёбов в Москве.
 Триколор — трёхцветный флаг.
 Триколор ТВ — российский оператор спутникового телевидения.